Human Desire – film del 1919 diretto da Wilfrid North
 La bestia umana (Human Desire) – film del 1954 diretto da Fritz Lang